Urobatis är ett släkte av rockor. Urobatis ingår i familjen Urotrygonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hajar och rockor
Urobatis